Buzzi ima više značenja:
 Buzzi, Sondrio
 Buzzi, Trento